

Sigle 
 Readability, strength & tone – "comprensibilità, intensità e nota", utilizzata in codice Morse e riferita al codice RST per indicare la qualità di un segnale radio
 reStructuredText – linguaggio di markup

Codici 
 RST – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Rochester (Stati Uniti d'America)

Informatica 
 RST – flag del Transmission Control Protocol

Altro 
 RST – targa automobilistica di Stalowa Wola (Polonia)